Ꜵ, ꜵ – літера розширеного латинського алфавіту, лігатура, утворена від A й O. Раніше використовувалася в давньоскандинавській мові, де позначала звук [] (носове о).

Код

Примітки 

Літери латиниці